Polensky ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Polensky (1876–1959), deutscher Bauingenieur und Bauunternehmer
 Gustav Polensky (1846–1908), deutscher Tiefbauunternehmer
 Helmut Polensky (1915–2011), deutscher Autorennfahrer und Rennwagenkonstrukteur

Siehe auch:
 Polensky & Zöllner (PZ), deutscher Baukonzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main